Quảng Phú (Quảng Ngãi), een phường in Thành phố Quảng Ngãi, provincie Quảng Ngãi.
Quảng Phú (Đắk Lắk), een thị trấn in district Cư MGar, provincie Đắk Lắk.
Quảng Phú (Đắk Nông), een xã in district KRông Nô, provincie Đắk Nông
Quảng Phú (Quảng Bình), een xã in district Quảng Trạch, provincie Quảng Bình.
Quảng Phú (Thừa Thiên-Huế), een xã in district Quảng Điền, provincie Thừa Thiên-Huế.
Quảng Phú (Bắc Ninh), een xã in district Lương Tài, provincie Bắc Ninh.
Quảng Phú (Thọ Xuân), een xã in district Thọ Xuân, provincie Thanh Hóa.
Quảng Phú (Quảng Xương), een xã in district Quảng Xương, provincie Thanh Hóa.
Quảng Phú Cầu, een xã in district ứng Hòa, stad Hanoi.